Nagelmann steht für:

 Einen „Wehrmann in Eisen“ oder „Eisernen Wehrmann“, der als Kriegswahrzeichen zur Spendensammlung durch Kriegsnagelungen im Ersten Weltkrieg entstand

Nagelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Gottlob Nagelmann (1889–1994), ein fiktiver deutscher Verfassungsjurist